Robert Poirier ist der Name folgender Personen:

* Robert Poirier (Flieger) (1894–1949), französischer Infanterist, Flieger, Mitglied der Résistance, Unternehmer und Automobilrennfahrer
 Robert Poirier (Leichtathlet) (* 1942), französischer Leichtathlet und Sportfunktionär